

Ліпянкі — село в гміні Уязд Томашовського повіту Лодзинського воєводства
 Ліпянкі — село в гміні Новий Дунінув Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Ліпянкі — село в гміні Квідзин Квідзинського повіту Поморського воєводства